Moreno Di Biase (1975) – ex ciclista su strada italiano
 Nicola Di Biase (1894–...) – ciclista su strada italiano
 Nuzzo e Di Biase – coppia di attori e comici italiani, formata da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase
 Ted DiBiase, propr. Theodore Marvin DiBiase (1954) – ex wrestler ed ex manager di wrestling statunitense

Pagine correlate
De Biase
Dibiase